Оро:
 Оро — бог війни в полінезійській міфології;
 Оро — народний танець болгар, поширений також в Румунії;
 Оро — провінція Папуа Нової Гвінеї;
 «Оро» — футбольний клуб з Папуа Нової Гвінеї.
 Оро — село в Усть-Канському районі Республіки Алтай, Росія.
 Оро — село в Естонії у повіті Пилвамаа у волості Орава.

Оро (від , «золото»):
 Оро — річка в Мексиці,
  Оро — мексиканський футбольний клуб з Гвадалахари,
 Ель-Оро — провінція в Еквадорі.

Див. також 
  — острів в Данії.